Седамдесет пето фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1976/77. године.

Преглед 
Играло је укупно осамнаест клубова, ФК Вашаш је освојио првенство, што је овом клубу била шеста титула првака Мађарске. Из лиге су испали ФК Шалготарјан и ФК Бањас Дорог.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Референце

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1976/77.
Сезона 1976/77. у мађарском фудбалу